A National Basketball Association 1977–1978-as szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 32. szezonja volt.

A győztes a Washington Bullets lett, amely a döntőben összesítésben 4–3-ra nyert a Seattle SuperSonics ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Bill Walton, a döntő MVP-je Wes Unseld lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Bill Walton
Az év újonca: Walter Davis

All-Star-mérkőzés 

MVP: Randy Smith
Vezetőedzők: Billy Cunningham (Kelet), Jack Ramsay (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba